Ospedale di San Rocco – ex-ospedale di Matera
Ospedale di San Rocco – ex-ospedale di Firenze
Ospedale di San Rocco – ex-ospedale di Roma